Ziegelgraben bezeichnet folgende Gewässer:

 Ziegelgraben (Main) oder Ziegelhüttengraben, rechter Zufluss des Mains bei Veitshöchhei, Landkreis Würzburg, Bayern
 Ziegelgraben Unterlauf des Saaler Bachs bei Saal, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Ziegelgraben (Sulzbach), linker Zufluss des Sulzbachs bei Hof bei Straden, Gemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Teil des Strelasunds in Stralsund, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Ziegelbach
 Ziegelklinge